Solariola — рід жуків родини довгоновиків (Curculionidae). Включає 43 види.

Поширення 
Всі представники роду є ендеміками Італії.

Опис 
Жуки-довгоносики дрібного розміру. Тіло вузьке, завдовжки 2-4 мм. Ширина надкрила 0,65-1,3 мм. Основне забарвлення тіла коричневе. Вусики 11-членикові, булавоподібні. Очі спрощені. Скутеллюм невеликий. Кігтики на лапках поодинокі.

Спосіб життя 
Жуки трапляються в піщаних ґрунтах. Ймовірно різофаги, тобто живляться кореневою системою рослин.

Види

Примітки 

Довгоносики
Роди довгоносиків